Die erste Runde der  FIH Hockey World League/2016–2017 der Damen fand zwischen dem 9. April und dem 9. Oktober 2016 in insgesamt sieben Turnieren statt.



Punkteregel 
Im Gegensatz zu den meisten Hockeywettbewerben wurde in den ersten zwei Runden in der Gruppenphase bei einem Unentschieden anschließend ein Shoot-Out gespielt und der Sieger erhielt zwei Punkte. Der Verlierer verbliebmit einem Punkt.

Singapur 
Vom 9. bis zum 17. April 2016 fand das Turnier, in Singapur statt. Gleichzeitig wurde auch ein Herrenturnier der Hockey World League ausgetragen. Gespielt wurde im Sengkang Sports Centre. Teilnehmer waren Nationen aus (Südost-)Asien. Die ersten Drei, Thailand, Kasachstan und Singapur, qualifizierten sich für die zweite Runde. Das Turnier wurde in einer Gruppenphase mit jeder-gegen-jeden gespielt.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Suva 
Das Turnier für die ozeanischen Nationen fand vom 27. Juni bis zum 1. Juli 2016 in Suva, Fidschi im National Hockey Centre statt. Parallel wurde auch ein Herren Turnier der Hockey World League durchgeführt. Das Turnier wurde nicht im Großfeld-Format (mit 11 Spielern pro Mannschaft), sondern im sogenannten Hockey5-Format, mit nur fünf Spielern pro Mannschaft, auf einem kleineren Spielfeld und mit leicht abgewandelten Regeln, ausgetragen. Gespielt wurde eine Gruppenphase in der jedes Team zweimal auf die anderen Teams traf. Der Gewinner dieses Turnieres qualifizierte sich für die zweite Runde. Durch einen starken Zyklon war die Infrastruktur am Veranstaltungsort beschädigt, jedoch wurde mit Unterstützung der Regierung Fidschis das Turnier dennoch durchgeführt. Der Sturm betraf auch die teilnehmenden Länder bzw. führte zu der Absage Samoas.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Prag 
Das Turnier in Prag, Tschechische Republik wurde vom 30. August bis zum 4. September 2016 auf der Anlage des SK Slavia Prag ausgetragen. Gleichzeitig fand ein Herrenturnier der Hockey World League statt. Das Turnier wurde in einem Grunddurchgang mit jeder-gegen-jeden ausgetragen. Die drei Besten qualifizierten sich für die zweite Runde.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Accra 
Das Turnier in Accra, Ghana wurde vom 9. bis zum 11. September 2016 ausgetragen. Nachdem Namibia abgesagt hatte fand ein Drei-Nationen-Turnier im jeder-gen-jeden-Modus statt. Gleichzeitig wurde ein Herrenturnier der Hockey World League gespielt. Der Beste qualifizierte sich für die zweite Runde.

Tabelle

Ergebnisse

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Douai 
Das Turnier in Douai, Frankreich wurde vom 13. bis zum 18. September 2016, auf der Anlage des Douai Hockey Club, ausgetragen. Die drei Besten qualifizierten sich für die zweite Runde.

Tabelle

Spielplan

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Salamanca 
Das Turnier in Salamanca, Mexiko wurde vom 29. September bis zum 2. Oktober 2016, auf der Anlage Deportiva Sur ausgetragen. Gleichzeitig fand ein Herrenturnier der Hockey World League statt. Der Beste qualifizierte sich für die zweite Runde.

Tabelle

Spielplan

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Chiclayo 
Das Turnier in Chiclayo, Peru wurde vom 30. September bis zum 9. Oktober 2016, auf der Anlage des Colegio Nacional de San Jose, ausgetragen. Gleichzeitig fand ein Herrenturnier der World League statt. Die zwei Besten qualifizierten sich für die zweite Runde.

Tabelle

Spielplan

Rangliste 

Für Runde 2 qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Einzelnachweise 

Hockeyturnier
Frauensportwettbewerb
Hockey 2016
Hockey 2017